

Cinema 
I bastardi (Né de père inconnu), film del 1950, diretto da Maurice Cloche
I bastardi, film del 1968, diretto da Duccio Tessari

Letteratura 
I bastardi (Bend Sinister), romanzo del (1947) scritto da Vladimir Vladimirovič Nabokov